Gayton – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)
 Gayton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Gayton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Gayton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)